Mirika steht für

 Mirika, alte Bezeichnung für die Lüneburger Heide
 Mirika (Musical), japanisches Musical

Siehe auch:
 Marika
 Marica